Robert Pfleger ist der Name folgender Personen:

* Robert Pfleger (Chemiker) (1906–1971), deutscher Chemiker, Pharmaunternehmer und Stifter
 Robert Pfleger (Politiker) (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ) 

Siehe auch:
 Dr. R. Pfleger, deutsches Pharmaunternehmen
 Robert Pfleger-Forschungspreis, deutscher Medizinpreis